Biscuit oder Biskuit (von lat. bis „zweimal“ und franz. cuit  „gebacken, gebrannt“) steht für:

 Biskuit, ein leichtes süßes Gebäck in Deutschland 
 Biscuit, ein hartes süßes Gebäck in England und der Deutschschweiz, siehe Plätzchen
 Biscuit (Nordamerika), in Nordamerika ein weiches ungesüßtes Gebäck 
 Biskuitporzellan, unglasiertes, weißes Porzellan
 Biscuit, eine Codekarte, die die Autorisierungscodes des Präsidenten für einen nuklearen und nicht-nuklearen Angriffsplan enthält, siehe Atomkoffer#USA
Siehe auch:
 Biscuit Knob 
 Biscuit Hill 
 Biscuit Butte